Märzdorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Marcinkowice (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap), Powiat oławski,

Tjeckien 

 Martínkovice, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar